Мехіна (неформальна освіта) — це автономна одиниця спеціалізованих навчальних закладів ціннісної неформальної освіти та довійськової підготовки в Ізраїлі.
 Мехіна (муніципалітет) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.